Ca l'Arnau (Cabrera de Mar), casa pairal de Cabrera de Mar (Maresme) 
 Ca l'Arnau (la Seu d'Urgell), casa de les Torres

 Ca l'Arnau (Sant Julià de Ramis), masia a Sant Julià de Ramis (Gironès)

 Torre de Ca l'Arnau, obra modernista de Malgrat de Mar (Maresme)